

Persone
 Diana Matheson (1984) – calciatrice canadese
 Hans Matheson (1975) – attore scozzese
 James Matheson (1995) – sciatore freestyle australiano
 Jim Matheson, propr. James David Matheson (1960) – politico statunitense
 Mike Matheson, propr. Michael Wallace Matheson (1994) – hockeista su ghiaccio canadese
 Richard Matheson (1926-2013) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Richard Christian Matheson (1953) – scrittore statunitense
 Tim Matheson, propr. Timothy Lewis Matthieson (1947) – attore e regista statunitense

Altro
 Ghiacciaio Matheson, in inglese Matheson Glacier – ghiacciaio sulla costa di Black, nella Terra di Palmer, in Antartide
 Jardine Matheson Holdings chiamata anche Jardines oppure Jardine – società multinazionale operante nei mercati asiatici